UPN kan have flere betydninger:

 United Paramount Network – amerikansk tv-station
 Unity Party of Nigeria – politisk parti i Nigeria